Талберт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Талберт, Билл (1918—1999) — американский теннисист-любитель, теннисный тренер, администратор и бизнесмен.
 Талберт, Флоренс Коул  (урождённая Флоренс Коул; 1890—1961) — американская оперная певица (сопрано).